Добропо́лье () — село в Валковской городской общине Богодуховского района Харьковской области Украины.

Код КОАТУУ — 6321256002. Население по переписи 2001 г. составляет 254 (112/142 м/ж) человека.

Географическое положение 
Село Доброполье находится на левом берегу реки Мокрый Мерчик и вытянуто вдоль русла на 4 км. На реке большая запруда (~80 га). Ниже по течению примыкает село Новый Мерчик. Выше по течению — село Золочевское. На противоположном берегу расположено село Старый Мерчик.

Село пересекает балка Слепчий Яр. В 5-и км проходит железная дорога, станция Огульцы.

История 
 1665 — дата основания.
 В 1940 году, перед ВОВ, в селе Доброполье, располагавшемся по обеим берегам реки Мокрый Мерчик, было 249 дворов, две ветряные мельницы, сельсовет.

Экономика 
 В селе есть молочно-товарная ферма.

Объекты социальной сферы 
 Добропольский фельдшерско-акушерский пункт.
 Дом культуры.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов и Памятный знак воинам-односельчанам. Похоронено 283 чел.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины